Seat Belt Reminder – czujnik napięcia pasów w samochodzie
 Spectral Band Replication – technologia kodowania dźwięku
 Spółdzielczy Bank Rozwoju
 Styrene-Butadiene Rubber – rodzaj gumy, kauczuk butadienowo-styrenowy